Список песен с одноимённым названием «1999»:

 «1999» — сингл американского музыканта Принса.
 «1999» — песня британской певицы Charli XCX и австралийского исполнителя Троя Сивана.